Матка може бити:

 Матка, село у градској општини Сарај града Скопља, Северна Македонија
 Матка, средњовековни манастир у Северној Македонији
 Матка, вештачко акумулационо језеро у Северној Македонији
 Матка, хидроелектрана у Северној Македонији
 Кањон Матка, кањон у Северној Македонији.

Види још 
 Матица